Часты́х — опустевшая деревня в Киренском районе Иркутской области. Входит в Коршуновское муниципальное образование.

Находится на левом берегу реки Лена, в 45 км (по Лене) к востоку от центра сельского поселения, села Коршуново.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района
Населённые пункты на реке Лена